Mangelia althorpi är en snäckart som beskrevs av Dall 1919. Mangelia althorpi ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
althorpi